Нариманово — название населённых пунктов в России:

 Нариманово — село в Володарском районе Астраханской области.
 Нариманово — посёлок в Чекмагушевском районе Башкортостана.
 Нариманово — посёлок в Пономарёвском районе Оренбургской области.
 Нариманово — посёлок в Питерском районе Саратовской области.
 Нариманово — посёлок в Арсеньевском районе Тульской области.

См. также 
 Нариманов
 Нариманова